Johann Gottlob Schneider kan syfta på följande personer:

*Johann Gottlob Schneider den äldre (1753–1840), tysk organist och kantor
Johann Gottlob Schneider den yngre (1789–1864), tysk organist och komponist
Johann Gottlob Theaenus Schneider (1750–1822), tysk filolog och zoolog